Formula Renault 2.0 NEC 2012 var den sjätte säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Northern European Cup. Den första tävlingshelgen kördes på Hockenheimring den 21-22 april, och den sista på Circuit de Spa-Francorchamps den 14 oktober. Jake Dennis vann förarmästerskapet och Fortec Motorsports vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

2012
Motorsportevenemang 2012